MK Unia Poznań – klub motocyklowy, dawniej wielosekcyjny klub sportowy
 Unia Poznań (żużel)